Тайвань, офіційно Китайська Республіка, яка з другої половини XX ст. контролює лише острів Тайвань і ряд інших дрібних островів, бере участь в Олімпійських іграх під назвою Китайський Тайбей, починаючи з 1984 року. З 1932 до 1976 року спортсмени Тайваню представляли Китайську Республіку, а між 1976 та 1984 — бойкотували Ігри.

Таблиці медалей

Медалі за літніми Іграми

Медалі за зимовими Іграми

Медалі за видами спорту 

Країни на Олімпійських іграх